A edição 2008/09 é a 3ª temporada do Campeonato Sérvio de Futebol após a separação da Sérvia e de Montenegro em meados de 2006. Possuiu 12 equipes, que se enfrentaram em três turnos. O campeão será a equipe que somar mais pontos. A competição teve início no dia 16 de agosto de 2008 e terminará em maio de 2009.

Os dois últimos colocados serão rebaixados para a segunda divisão de 2008/09, e o antepenúltimo colocado disputará um mata-mata contra o terceiro colocado da segunda divisão para decidir a vaga na primeira divisão na próxima temporada.

De acordo com o ranking de Coeficientes da UEFA (a Sérvia encontra-se em 21º), o país teve direito a classificar para as copas européias na temporada 2008/2009:

 1 clube para a segunda fase de classificação para campeões da Liga dos Campeões da UEFA:
 Campeão do Campeonato Sérvio;
 1 clube para a terceira fase de classificação da Liga da Europa da UEFA:
 Campeão da Copa da Sérvia;
 2 clubes para a segunda fase de classificação da Liga da Europa da UEFA:
 Vice-campeão do Campeonato Sérvio;
 Terceiro colocado no Campeonato Sérvio;

Classificação 
'Atualizado em 23 de dezembro de 2008'

J = Jogos disputados; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; GP = Gols pró; GC = Gols contra; SG = Saldo de gols; Pts = Pontos

Os critérios de desempate são, nesta ordem:
 1. Jogos entre os times;
 2. Saldo de gols.

Havendo empate entre 3 ou mais equipes, uma tabela especial apenas com os jogos entre estes clubes é aplicada.

Segunda divisão 
A Prva Liga possui 18 equipes, e ascende as duas melhores para a primeira divisão. A terceira colocada ainda disputa mais uma vaga em um mata-mata contra o antepenúltimo colocado da divisão principal.

Terceira divisão 
A Srpska Liga é dividida em 4 ligas regionais: Belgrado, Voivodina, Istok (leste em sérvio) e Zapad (oeste em sérvio).

Copa da Sérvia 
Terceira edição do torneio, dá ao campeão o direito de participar da Liga da Europa da UEFA.

Clubes nas competições européias 
Por ter terminado em 20º lugar no ranking de Coeficientes da UEFA, a associação teve direito de classificar para as competições européias na temporada na temporada 2008/2009:

 Liga dos Campeões da UEFA
 1 clube para a segunda pré-fase de classificação:
 Campeão nacional em 2007: Partizan Belgrado.

 Copa da UEFA
 1 clube para a segunda pré-fase de classificação:
 Vice campeão nacional em 2007: Estrela Vermelha;
 2 clubes para a primeira pré-fase de classificação:
 Terceiro colocado em 2007: Voivodina;
 Quarto colocado em 2007: Borac Čačak.

 
 1 clube para a segunda rodada:
 Nono colocado em 2007: OFK Belgrado.

(o clube era o mais apto a disputar uma competição européia)

Desempenho dos clubes

Liga dos Campeões da UEFA de 2008-09 
 :
Segunda pré-fase de classificação:

-Classificado na soma de resultados (3 - 1).

Terceira pré-fase de classificação:

-Com a derrota na soma de resultados (4 - 3), o clube vai para Copa da UEFA

Copa da UEFA de 2008-09 
 :
Primeira fase:

-Classificado na soma de resultados (3 - 1)

Fase de Grupos - Grupo C

Jogos:

Classificação:

- Eliminado

 :
Segunda pré-fase de classificação:

- Eliminado devido ao menor número de gols marcados fora de casa

 :
Primeira pré-fase de classificação

-Classificado na soma de resultados (2 - 1)

Segunda pré-fase de classificação:

-Eliminado na soma dos resultados (0 - 3)

 :
Primeira pré-fase de classificação:

-Classificado na soma dos resultados (4 - 2)

Segunda pré-fase de classificação:

-Classificado na soma dos resultados (2 - 1)

Primeira fase:

-Eliminado na soma dos resultados (6 - 1)

Copa Intertoto da UEFA de 2008 
 :
Segunda rodada:

-Eliminado na soma dos resultados (2 - 3)

Seleção Sérvia de Futebol

Copa do Mundo de 2010 - Qualificação 
A equipe disputa o grupo G das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010, onde está em primeiro lugar com 9 pontos, à frente de Lituânia (9 pts), França (4 pts), Áustria (4 pts), Romênia (4 pts) e Ilhas Faroe (0 pts).

Resultados

Ver também 
 Sérvia
 Associação de Futebol da Sérvia
 Campeonato Sérvio de Futebol
 Copa da Sérvia
 Seleção Sérvia de Futebol

2009
Servia
Servia